Fers (auch Fersan oder Alferza; pers. ferzin = „Wesir“, „Berater“) ist die Bezeichnung für eine Schachfigur im Schatrandsch, einer frühen Schachvariante. Im heutigen Schach ist er durch die Dame ersetzt. Er kann nur ein Feld diagonal ziehen, er ist somit ein (1,1)-Springer. Die Bezeichnung Fers wurde vor allem in englischen, französischen und lateinischen Handschriften benutzt, wobei lateinische Bücher den Fers oftmals aus ungeklärten Umständen im Text als  und bei Diagrammen als  bezeichneten.

In der russischen Sprache ist die Bezeichnung  (transkribiert: Fers) auch heute noch für die Dame gebräuchlich.

Weblinks 
  beim Schweizerischen Schachbund
 Fergus Duniho, Hans L. Bodlaender, David Howe: Ferz. Piececlopedia (englisch)

Einzelnachweise 

Schachfigur
Schachgeschichte